Венегас () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Венегас, Джохан (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Венегас, Джульета (род. 1970) — мексиканская певица и композитор.
 Венегас, Луис (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Венегас, Франсиско (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Венегас, Хуан (1929—1987) — пуэрто-риканский боксёр.